Sondergeld ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Sondergeld (1948–2004), deutscher Jurist, Richter am Bundesfinanzhof
 Gustav Sondergeld (1874–1937), deutscher Lehrer und Politiker (Zentrum)
 Irmgard Sondergeld (1925–2013), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Zondergeld